Woninghuur (België)
Woninghuur (Nederland)